Ла Мата де Чиле има више значења:

 Ла Мата де Чиле (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мата де Чиле (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику